Костите са твърди съединителната органи, които образуват скелета на гръбначните животни.

Кости може да се отнася за:

Селища 
 Кости, село в Югоизточна България

Кино и телевизия 
 Кости (сериал), американски криминален сериал
 Кости (филм, 2001), филм на ужасите
 Кости (филм, 2010), драматичен филм
 Кости (студио), японско анимационно студио

Литература 
 Кости (роман на Келерман), роман на Джонатан Келерман
 Кости (роман на Бъркъл), роман на Жан Бъркъл
 Кости (новела), новела на Пат Мърфи
 Кости, роман на Едгар Уолъс

Музика 
 Кости (инструмент), музикален инструмент
 Кости (албум), албум на Young Guns
 Кости (песен на Editors), песен на Editors
 Кости (песен на Убийците), песен на Убийците
 Кости (песен на Рейдиохед), песен на Рейдиохед
 Кости (соундтрак), соундрак на филма на ужасите от 2001 г.

Други значения 
 Кости (фамилно име), фамилно име
 Джон Джонс (боец) или Кости (роден 1987), американски боец по смесени бойни изкуства
 Bones Bearings, марка на скейтборд лагери
 Череп и кости (студентско тайно общество), тайно общество в Йейл
 Кости, герой от „Minstrel show“

Хора 
Темперънс „Кости“ Бренън, герой от телевизионния сериал „Кости“